Lemvig (gemeente), een gemeente in Denemarken
 Lemvig (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente
 Lemvig (parochie)